Az 1992. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 22-én rendezték Les Ménuires-ben. Az aranyérmet a norvég Finn Christian Jagge nyerte meg.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1992. évi téli olimpiai játékokon